

Geografia

Austria 
 Klösterle – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Klášterec